Quatermass conclusion: la Terra esplode (Quatermass) – miniserie televisiva del 1979 in quattro episodi, trasmessa dal canale Thames Television
 The Quatermass Conclusion – film del 1979, condensato cinematografico della serie televisiva Quatermass Conclusion: la Terra esplode (Quatermass), regia di Piers Haggard
 The Quatermass Conclusion – titolo originale del romanzo Quatermass: la Terra esplode di Nigel Kneale, tratto dalla sceneggiatura della serie televisiva  Quatermass Conclusion: la Terra esplode, trasmessa dalla Thames Television nel 1979